Miejscowości w USA:
 Longmeadow – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampden
Gminy w USA:
 Longmeadow (ang. Longmeadow Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampden